Kavität (lat. cavum „Höhle“, vergl. konkav „einwärts gewölbt“) steht für: 

 allgemein Volumen#Hohlraum
 durch Karies entstandener Hohlraum in einem Zahn
 Kaverne, unterirdischer Hohlraum
 Hohlraumresonator, Komponente von Teilchenbeschleunigern
 die Kavität einer Gussform ist der Hohlraum in welchen das flüssige Material einläuft oder eingespritzt wird

Siehe auch:
Kavitation